Карасбург () — город в Намибии.

В городе есть районное управление, школы и больницы, круглосуточно открытая заправочная станция, ремонтная мастерская, гостиница, столовые, филиал банка и аэродром (IATA:KAS).

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20071013131641/http://karasburg.com/

Города Намибии